Rafael Nadal var regerande mästare men förlorade i finalen mot Novak Djokovic i fyra set med 6–4, 6–1, 1–6, 6–3.

Djokovic vann sin första Wimbledontitel. Efter att ha vunnit semifinalen mot Jo-Wilfried Tsonga, blev han rankad som världsetta för första gången. Detta var första gången som varken Roger Federer eller Rafael Nadal var världsettor sedan den 2 februari 2004, liksom den första gången sedan 2002 som varken Federer eller Nadal vann herrsingeln i Wimbledon.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Undre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Källor
Huvudlottning

Fotnoter

Wimbledonmästerskapen 2011